Der Davis Cup 1984 war die 73. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Das zwischen dem 16. bis 18. Dezember ausgetragene Finale in Göteborg gewann Gastgeber Schweden gegen die Vereinigten Staaten mit 4:1. Für Schweden war es der zweite Titel nach 1975.

Die Mannschaften

Weltgruppe 
In der Weltgruppe spielten 16 Mannschaften, welche sich aus den 8 besten Teams des Vorjahres und den Gewinnern der letztjährigen Relegation zusammensetzten.

Ergebnisse

Finale

Siehe auch 
 Fed Cup
 Davis Cup

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

Einzelnachweise 

1984
Tennisturnier 1984